Dillard může být rodné jméno i příjmení. K nositelům patří:

jméno
 Dillard Crocker (1925–2014), americký basketbalista

 příjmení
 Harrison Dillard (1923–2019), americký atlet, sprinter, čtyřnásobný olympijský vítěz
 Varetta Dillard (1933–1993), americká bluesová zpěvačka